Molera (Balme), een plaats in de Italiaanse gemeente Balme
 Molera (Oggiono), een plaats in de Italiaanse gemeente Oggiono